Лев Рубанов:
 Рубанов, Лев Абрамович — советский экономист.
 Рубанов, Лев Израилевич (род. 1954) — российский математик, учёный в области биоинформатики и молекулярной биологии.